Jacob Lew (1955-), homme d'affaires et politique américain. Membre du Parti démocrate, il est directeur du Bureau de la gestion et du budget entre 1998 et 2001 puis entre 2010 et 2012, chef de cabinet de la Maison-Blanche entre 2012 et 2013 puis secrétaire du Trésor de 2013 à 2017 dans l'administration du président Barack Obama.
 Jud Lew, maître d'escrime allemand du . 

Homonymie de patronyme

Patronyme juif